Joseph Allard peut désigner :
 Joseph Allard (1873-1947), violoniste et compositeur canadien ;
 Joseph Allard (1910-1991), professeur de saxophone et de clarinette américain.